Naturhistorisk Museum kan henvise til flere museer.

 Naturhistorisk Museum i Århus.
 Gram Lergrav – Palæontologi, tidligere Naturhistorisk Museum Gram
 Naturhistorisk Museum Wien